Петербу́ргская улица — название улиц в различных населённых пунктах.
 Петербургская улица — улица в Берлине.
 Петербургская улица — улица в Казани.
 В Санкт-Петербурге:
 Петербургская улица — улица в Ломоносове.
 Петербургская улица — прежнее название Петроградской улицы на Крестовском острове.
 Петербургская улица — прежнее название Ленинградской улицы в Кронштадте.
 Петербургская улица — улица в Тбилиси.

См. также 
 Большая Санкт-Петербургская улица — улица в Великом Новгороде
 Санкт-Петербургская улица
 Петроградская улица
 Ленинградская улица